Als Dreistädtebund bezeichnet man ein zwischen drei Städten geschlossenes Bündnis:

Hansestädte (Bremen, Hamburg und Lübeck nach 1669)
Thüringer Dreistädtebund (Erfurt, Nordhausen, Mühlhausen)
Halberstädter Dreistädtebund (Halberstadt, Quedlinburg, Aschersleben)
Sumerischer Dreistädtebund (Girsu, Lagasch, NINA)

Siehe auch:
Tripolis (Begriffsklärung)
Städtebund, Pentapolis, Hexapolis